Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II mieszczące się w jego domu rodzinnym w Wadowicach
 Dom Jana Pawła II we Wrocławiu – luksusowy hotel i centrum usługowo-handlowe we Wrocławiu należące do charytatywnej organizacji Caritas
 Dom Jana Pawła II na Polach Lednickich – Dom należy do kompleksu zabudowań ośrodka lednickiego Laboratorium Wiary Jana Pawła II

Patronat Jana Pawła II